Лопань — річка, притока річки Уда, Харківська область, Україна
 Лопань — річка, притока річки Нерусса, Брянська область, Росія

 Лопань Юрій Михайлович — капітан Збройних сил України, учасник російсько-української війни.